Иван Бокий: Бокий, Иван Дмитриевич (1845—1897) — российский учёный, действительный статский советник; отец Г. И. Бокия.
 Бокий, Иван Сидорович (1942—2020) — украинский политик.